Давид Дио́п: Диоп, Давид (1927—1960) — французский западноафриканский поэт и публицист.
 Диоп, Давид (род. 1966) — французский писатель и литературовед.